Clavières kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Clavières, kommun i departementet Cantal,

Italien 

 Claviere, kommunhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar